Franciaország
Thèze, település Alpes-de-Haute-Provence megyében
Thèze, település Pyrénées-Atlantiques megyében